Пашиня́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Пашинян, Гурген Амаякович (1933—2010) — советский и российский судебный медик, доктор медицинских наук, автор первого в мире учебника по судебной стоматологии.
 Пашинян, Никол Воваевич (род. 1975) — армянский политик, премьер-министр Армении с 2018 года.
 Пашинян, Роза Амаяковна (1924—2017) — общественно-политический деятель, второй секретарь ЦК ВЛКСМ Армении.
 Пашинян, Эдуард Рубенович (1923—2004) — советский музыковед и педагог.
 Пашинян, Рубен Эдуардович (1923—2004) — армянский журналист, писатель, сценарист.